Christian Kramer (1983-) est un triathlète allemand; 
 Christian Kramer ( ?-1834) est un compositeur allemand.